Хилиуць:
 Хилиуцы — село в Рышканском районе Молдавии.
 Хилиуцы — село в Фалештском районе Молдавии.